Terekeka – città del Sudan del Sud
Terekeka – stato del Sudan del Sud